Джантуган — горная вершина в Центральном Кавказе
 Джантуган — бывшее название заброшенного села Лебединое в Крыму